Hirth HM 504 — немецкий поршневой авиационный двигатель воздушного охлаждения, разработанный и производившийся с 1934 года компанией Hirth-Motoren GmbH. Устанавливался преимущественно на учебных и спортивных самолётах 1930-х и 40-х годов; в частности, им был оснащён известный Bücker Bü 131.

История 
HM 504 был создан инженером Гельмутом Хиртом в 1934 году на замену предыдущей модели HM 60; он стал первым в новой серии, включавшей также 6-, 8-, и 12-цилиндровые моторы (HM 506, HM 508 и HM 512, соответственно). Конструкция, как и у предшественника была модульной, в том числе за счёт использования составного коленвала, отдельные детали которого соединялись посредством зубчатого зацепления системы Хирта. Облегчённый картер выполнен из магниевого сплава.

Всего было построено около 6000 штук HM 504. В 1939 году ему на смену пришла модель HM 500.

По лицензии выпускался с 1934 года в Чехословакии (Tatra T-100, завод Ringhoffer-Tatra в Копршивнице) и Японии (Hitachi Hatsukaze Model 11).

Применение 

 Arado Ar 69
 Arado Ar 79
 Bücker Bü 131 Jungmann
 Bücker Bü 134
 Bucker Bu.181 Bestmann
 Klemm Kl 35

 Tatra T.131 (лицензионный Bü 131; мотор именовался Tatra T-100)

 Kyushu K9W и Nippon Kokusai Ki-86 (флотская и армейская версии Bü 131; название мотора Hitachi Hatsukaze GK4A или Ha-47, соответственно)
 Yokosuka MXY7 Ohka (мотор Hatsukaze в качестве привода компрессора ВРДК Ishikawajima Tsu-11)

 Levente II

 BŻ-1 GIL (вертолёт)

 Matra-Cantinieau MC-101 (вертолёт)
 Morane-Saulnier MS.603
 Payen Arbalète

Двигатель в экспозициях музеев 
Кроме многих сохранившихся авиадвигателей, по сей день эксплуатируемых энтузиастами авиации вместе с самолётами, на которых они установлены, один Hirth HM 504 находится в музее «L + P Junior» (бывшем «Flugausstellung Hermeskeil»; ФРГ, Хермескайль, земля Рейнланд-Пфальц — на фото вверху).

См. также 
сопоставимые двигатели
 Alfa Romeo 110
 Argus As 8
 Blackburn Cirrus Minor
 de Havilland Gipsy Minor
 Elizalde Tigre IV
 Menasco Pirate

 Список авиационных двигателей
 Hitachi Hatsukaze
 Ishikawajima Tsu-11

Примечания

Источники 

 Gunston, Bill. World Encyclopaedia of Aero Engines. Cambridge, England. Patrick Stephens Limited, 1989. 
 Werner von Langsdorff: Handbuch der Luftfahrt. Jahrgang 1939. 2., unveränderte Auflage. J. F. Lehmann, München 1937, S. 526/527 und 559.
 Kyrill von Gersdorff, Kurt Grasmann: Flugmotoren und Strahltriebwerke. In: Die deutsche Luftfahrt. Bernard & Graefe, München 1981, ISBN 3-7637-5272-2, S. 127 ff.

Ссылки 
 alternathistory.com Авиационный двигатель Hirth HM 500. Германия
 сайт Göbler-Hirthmotoren Company
 oldengine.org Aero Engine Data Sheets 
 airandspace.si.edu Hirth 500-B1, Inverted In-Line 4 Engine

 Видео YouTube: «Hirth HM 500 - German inline engine», «Hirth HM 504 Engine», «Cylinder Leakage / Pressure Loss Measurement Hirth HM 504 A2», «Oil System Test Hirth HM 504 A2», «Hirth HM 504 A2 Engine Overhauling / Repülőgépmotor nagyjavítása», «A Levente II. Hirth 504-es motorjának első indítása / Hirth 504 first startup»

Поршневые авиационные двигатели
Двигатели воздушного охлаждения